Il Rapid Assault Tattics, conosciuto come RAT, è il programma tecnico della Progressive Fighting Sistem di Paul Vunak, insegnato alle forze speciali americane.
Prevede l'uso di pochissime tecniche, veloci da apprendere e soprattutto funzionali contro qualsiasi avversario: sono previsti colpi di gomito, di ginocchio, testate, calci ai genitali e dita negli occhi. Si lavora insomma su bersagli "universalmente" deboli, in modo che l'efficacia degli attacchi sia sempre al massimo.
Il programma nasce dall'esigenza di addestrare i soldati nel più breve arco di tempo possibile, non avendo questi la possibilità in termini di tempo di raggiungere alti livelli nei tradizionali iter marziali, ovviamente più lunghi.

Arti marziali ibride